Liptó (comitaat) - voormalig Hongaars comitaat, nu in Slowakije
 Liptó - Zie Liptov - landstreek is Slowakije